Plugge ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Plugge (* 1975), Schweizer Ruderin
 Rudi Plugge (1929–2010), deutscher Schauspieler
 Walther Plugge (1886–1960), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Urheberrechtler